Friede sei mit dir ist eine gängige, religiös belegte Grußformel und die deutsche Übersetzung für folgende Grußformeln:

 Salām in der arabischen Sprache
 Schalom in der hebräischen Sprache
 Pax tecum im Lateinischen
Weiteres:
 Friede sei mit Dir, Skulptur von Peter Lenk
 Der Friede sei mit dir, Bachkantate